En Pologne, Pikule peut désigner :

 Pikule, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Pikule, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.